Tegualda bezeichnet:
 Tegualda (La Araucana), eine Mapuche-Indianerin aus dem Epos La Araucana von Alonso de Ercilla y Zúñiga
 Tegualda (U-Boot), U-Boot der chilenischen Marine (1915)
 Tegualda (Schnellboot), Schnellboot der chilenischen Marine (1965)